Кирилл Иванович Байда () — командир взвода танков 211-го отдельного танкового батальона 93-й танковой бригады (4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт), лейтенант, снайпер-танкист.

Биография 
Родился в 1915 году в селе Кривое Озеро Кривоозёрского района Одесской области, украинец.

До войны работал в колхозе трактористом, учётчиком полеводческой бригады.

Служба в Красной армии 
В РККА призван в июле 1941 года Песчанокопским РВК Ростовской области. На действительной военной службе был писарем в штабе полка во Львовском гарнизоне. Окончил танковое училище. После училища — командир взвода танков 211-го отдельного танкового батальона 93-й танковой бригады.

Командир танка «Боевая подруга» 
 
В годы войны коллектив Свердловского хлебомакаронного комбината, решил на личные сбережения купить танк Т-34. Танк назвали «Боевая подруга». 8 марта 1943 года на заводском дворе состоялся митинг, где женщины вручали свой танк уроженцу села Кривое Озеро Байде Кириллу Ивановичу, воевавшему в составе 93-й тбр, со словами: «Бейте ненавистного врага».

В экипаж назначены механик-водитель — старшина Макушин Михаил Павлович (1915 г. р.), радист-пулемётчик — младший сержант Алексин Иван Фёдорович (1917 г. р.), командир башни — Степан Яковлевич Яшкин, рабочий из Горького.

Танк Байды «Боевая подруга» с боями прошёл славный боевой путь, много раз ходил в атаку, и на Курской Дуге танк сгорел, в одном из боёв осенью 1943 года. Но экипаж танка уцелел. И работники Свердловского хлебомакаронного комбината вновь собрали деньги и купили танк. И опять назвали его «Боевая подруга». И снова командиром экипажа стал Байда К. И. Танк прошёл с боями всю правобережную Украину. 

В своей книге «Москва – Сталинград – Берлин – Прага» генерал армии Д. Д. Лелюшенко писал, что в Карпатах во время напряжённых боёв в районе Княже «танк, носивший название «Фронтовая подруга», под командованием коммуниста старшего лейтенанта Кирилла Байды уничтожил 11 танков и до двух батальонов пехоты»

За успешные бои старший лейтенант Байда К. И. представлен командиром 93-й танковой бригады к ордену Ленина. Военным советом 4-й танковой армии награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Танк был подбит в Карпатах, командир танка К. И. Байда убит 31.07.1944 Украинская ССР, Дрогобычская область, Самборский район, село Лютовиска. Похоронен на кладбище.

Существовали и другие танки с таким именем.

Память 
 На месте захоронения установлена памятная стела.
 В танковом полку установлено звание «Байдовский стрелок».

Знак отличия снайпера-танкиста «Байдовский стрелок» 

В 68-м гвардейском танковом полку этим знаком награждались наводчики орудий, командиры танков и офицеры – отличники боевой учёбы, имеющие по итогам двух периодов обучения оценку «отлично» по огневой подготовке.

Инспектор-советник группы Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР генерал армии Лелюшенко Д. Д. дал высокую оценку гвардейцам полка и сказал: «Байду помню!». Байда, Кирилл Иванович — командир экипажа танка Т-34-76 «Боевая подруга», воевавший в 93-й отбр.

См. также 
68-й гвардейский танковый Житомирско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк

Примечания

Литература 
 Газета «Правда» от 15 ноября 1973 года «Три судьбы «Фронтовой подруги».
 Байда Кирилл Иванович. 
 С Днем Великой Победы!

Ссылки 
 Представление к Ордену Ленина. 
 Танк «Фронтовая подруга». 

Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны